Henn oder HENN steht für:
 Henn (Architekten), deutsches Architekturbüro
 Henn Industrial Group (HENN Connector Group), österreichisches Industrieunternehmen

Henn steht für:
 Henn, Familienname, Namensträger siehe dort

 steht für:
 Paul Christoph Hennings (1841–1908), deutscher Botaniker und Mykologe

Siehe auch:
 Henna
 Henne
 Hen
 Hen Island

Abkürzung